Виктория Павук (; род. 30 декабря 1985 года в Будапеште) — венгерская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Чемпионка Венгрии (2011). Победительница международных соревнований по фигурному катанию. Участница зимних Олимпийских игр 2006 в Турине.

Карьера 
Виктория Павук успешно начала свою карьеру ещё в юниорском разряде, она занимала места на подиуме практически всех этапов Гран-при среди юниоров, в которых принимала участие, а в финале Гран-при 2003/2004 завоевала бронзовую медаль. В том же сезоне она произвела сенсацию на дебютном чемпионате Европы, заняв четвёртое место. Несмотря на то, что Виктория ещё не раз становилась победительницей различных международных соревнований, её дальнейшие результаты на крупных турнирах оставались скромными и всю свою карьеру ей суждено было быть в тени своей соотечественницы Юлии Шебештьен.

Принимала участие в зимних Олимпийских играх 2006, но получила в Турине скромные баллы и заняла лишь 23-е место. Спустя два года после олимпийского сезона она, на время, прекращает свои выступления на крупных международных соревнованиях.

Возвращение Павук состоялось в сезоне 2010/2011, но особого успеха ей добиться не удалось. После победы на чемпионате Венгрии она стала лишь 19-й на чемпионате Европы, а на чемпионате мира заняла в короткой программе 30-е место и не отобралась в произвольную программу. Год спустя на чемпионате мира в Ницце и вовсе заняла в квалификации последнее место, став там 51-й.

В декабре 2012 года Виктория Павук объявила о завершении своей карьеры.

Спортивные достижения

Ссылки 
 
 

Фигуристы Венгрии
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года